L'édition 2002 du tournoi de tennis de la côte Pacifique se déroule à San José du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Lleyton Hewitt remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Andre Agassi.

 En double, Wayne Black et Kevin Ullyett décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à John-Laffnie de Jager et Robbie Koenig. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2002
San Jose
Tennis aux États-Unis en 2002
Sport en Californie en 2002
Tennis en février 2002
Tennis en mars 2002